Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2014 проводился с 15 по 22 марта 2014 года в городе Wisconsin Rapids (штат Висконсин). Чемпионат проводился в 40-й раз, в 8-й раз в штате Висконсин и впервые в Wisconsin Rapids.

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Иллинойс (скип Greg Wilson, ставший чемпионом впервые; команда из штата Иллинойс стала чемпионом во 2-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Северная Дакота (скип Al Gulseth). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Вашингтон (скип Брэйди Кларк).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Все матчи играются в 8 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−6:00)

Полуфиналы. 21 марта, 16:00

Матч за 3-е место. 22 марта, 13:00

Финал. 22 марта, 13:00

Очень редкий случай: для определения победителя понадобилось 3 экстра-энда.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в США в 2014 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Висконсине
Март 2014 года